Габріель Агіон (; уроджена Ханока;      –  ) — французький модельєр єгипетського походження, засновниця французького будинку моди Chloé. Кажуть, що ій належить фраза «prêt-à-porter».

Кар'єра 
Народилась в Олександрії (Єгипет),  дочка керівника сигаретного заводу, вона познайомилася зі своїм чоловіком Реймондом Агьоном (1921–2009), коли обом було сім років у початковій школі. Він народився в багатій сім'ї експортерів бавовни, але виявив ранні хвилювання суспільної свідомості, які згодом потраплять у політичне заслання. Габі та Реймонд, євреї, одружилися у віці 19 років. Пара переїхала до Парижа в 1945 році. У Парижі Агьон тяжіли до комуністів, наближаючись до письменників Луї Арагона, Поля Елюара та Трістана Тцари. Габі випустила Chloé в 1952 році. Раймонд відкрив картинну галерею в 1956 році, що спеціалізується на сучасному мистецтві.

За даними вебсайту Chloé, Агьон відкинула жорстку офіційність моди 1950-х років  і створила м'який, жіночний одяг, що усвідомлює тіло, з тонких тканин і назвала їх «розкішним прет-а-порте». Унікальний для свого часу, був красиво зроблений одяг доступний поза стійкою. Вона влаштувала свою майстерню в кімнаті покоївки над своєю великою квартирою. У 1953 році Габі Агьон об'єднала зусилля з Жаком Ленуаром - він керував бізнесом, а вона творчою частиною. Дует влаштував перше шоу Chloé в 1956 році під час сніданку в кафе де Флор, епіцентрі молодих інтелектуальних парижан 1940-х та 1950-х років.

Агьон, яка пізніше відступила від уваги громадськості, сказала: «Все ще треба було винайти, і це мене вразило». Агьон найняла Карла Лагерфельда на початку своєї кар'єри та інших дизайнерів моди, що починаються.  Її син Філіпп згадує, як Лагерфельд прийшов у компанію в середині 1960-х: «Коли він прибув із [будинку] Жана Пату, Карл був сором’язливою особою. Він і моя мати створили фантастичну команду. Він увійшов у дух Хлої.» 

Габі Агьон продовжувала керувати будинком до 1985 року, коли Chloé була викуплена Dunhill Holdings (нині Compagnie Financière Richemont Group).  Вона померла в Парижі 27 вересня 2014 р.

Нагороди 
 Французький Почесний легіон (2013).

Примітки 

 Mikhaela Aghion

Посилання 
 Вебсайт Chloé 
 «Хлоя » Елен Шуман (опубліковано Assouline, 2003).
 Габі Агіон та Карл Лагерфельд повертаються до минулого на виставці про історію лейбла Chloé у Парижі  // The New York Times, 17 жовтня 2012.
Французькі євреї
Єгипетські євреї
Персоналії:Париж
Персоналії:Александрія
Французькі модельєри
Померли 2014
Народились 1921
Єгипетські емігранти до Франції